Adriaen Paets (1631-1686)
 Adriaen Paets (1657-1712)
 Adriaen Paets (1697-1765)